Clara Schumann (Leipzig, 1819 - Frankfurt del Main, 1896), pianista i compositora alemanya
 Conrad Schumann (1942, Leutewitzh - 1998, Oberemmendorf), primer desertor de la RDA després de començada la construcció del mur de Berlín
 Robert Schumann (1810 – 1856), compositor i pianista romàntic alemany 
 Ernestina Schumann-Heink (Libeň, República Txeca, 1861 - Hollywood, Califòrnia, USA, 1936), soprano txeca
 Eugenie Schumann (Viena, 1851 - Berna, Suïssa, 1938), pianista austríaca
 Jochen Schümann (Berlín Est, República Democràtica Alemanya, 1954), regatista alemany 
 Margit Schumann (Waltershausen, República Democràtica Alemanya, 1952), corredora de luge alemanya 
 Ressonància Schumann conjunt de pics en la banda de freqüència extra baixa de l'espectre radioelèctric de la Terra